Scymnus — подрод божьих коровок рода Scymnus.

Описание 
Переднегрудь с двумя продольными килевидными линиями.

Систематика 
В составе рода:

Примечания 

Scymnus